Lasha Lomidze peut référer à :
 Lasha Lomidze, joueur géorgien de rugby à XV né en 1992.
 , joueur géorgien de rugby à XV né en 2000.